Stela Aszurbanipala z Babilonu
 Stela Aszurbanipala z Borsippy